Breitenfelde bezeichnet
 Breitenfelde, eine amtsangehörige Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Breitenfelde (Pöschendorf), Ortsteil der Gemeinde Pöschendorf im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 Breitenfelde, bis 1938 Sierokopaß, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Szerokopaś (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Breitenfelde, Kreis Schlochau, Westpreußen/Pommern, seit 1945: Sierpowo (Czarne), Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch:
 Bredenfelde
 Breitefeld
 Breitenfeld
 Breitfeld